Лаинес, Диего (исп. Diego Laínez; 1512—1565) — один из основателей ордена иезуитов, составитель его статута и объяснений (declarationes) к статуту.
 Лаинес, Мауро (исп. Mauro Alberto Laínez Leyva; род. 1996) — мексиканский футболист, вингер клуба «Леон».
 Лаинес Лейва, Диего (исп. Diego Lainez Leyva; род. 2000) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Америка».